Aprilia RSV 250 – motocicletta da competizione realizzata dal 1991 al 2009, nota anche coi nomi delle successive evoluzioni Aprilia RSW 250 ed Aprilia RSA 250 (quest'ultima utilizzata anche con la denominazione Gilera RSA 250).
Aprilia RSV 1000 – motocicletta stradale sportiva prodotta dal 1998 al 2008.
Aprilia RSV4 – motocicletta stradale sportiva in produzione dal 2009.